Тэльяха:

Реки

 Тэльяха (приток Хадытаяхи)
 Тэльяха (приток Чучуяхи)